Questa (New Mexico), een plaats in de Amerikaanse staat New Mexico
Questa (geslacht),  een geslacht van borstelwormen uit de familie van de Orbiniidae